9. Mistrzostwa Europy w Biegach Górskich – zawody lekkoatletyczne, które 4 lipca 2010 odbyły się w Saprawej Bani w Bułgarii.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2010 w lekkoatletyce
2010
Lekkoatletyka w Bułgarii
2010 w Bułgarii